Deux sièges de Takatenjin dans l’histoire du Japon :
 le siège de Takatenjin (1574) ;
 le siège de Takatenjin (1581).